Бритиш Рейсинг Мотърс познат като БРМ (на английски езиканглийски -British Racing Motors) е британски тим за автомобилни състезания, създаден през 1945 година, 27 сезона е участник в Световния шампионат на ФИА-Формула 1 (1950-1977). Световен шампион при конструкторите във Формула 1 - 1962 година. През 1963, 1964, 1965, 1971 зъвършва на второ място в Световния шампионат.

История 
БРМ е основан почти веднага след края на Втората световна война от Раймонд Мейс, създател на състезателни автомобили с марката „ЕРА“ (English Racing Automobiles) преди войната и от Питър Бертън, дългогодишен негов съдружник.

През 1954 година се съдружават с Алфред Оуен от „Ръбери Оуен“, които произвеждат детайли и части за автомобили. Така между 1954 и 1970 година екипа се състезава във Формула 1 с името Оуен Рейсинг Организейшън. Бертън и Мейс са в екипа до 1960 година, когато той преминава официално в ръцете на Луис Стенли, съпруг на сестрата на Сър Алфред Оуен — Джийн Оуен. В средата на 70-те години отборът минава през много сътресения и в крайна сметка за последно участва през 1977 г. Въпреки това частни БРМ се появяват на решетката чак до началото на 80-те години.

Статистика

Световни шампиони при пилотите

Световни шампиони при конструкторите

Пилоти участвали за БРМ

Двигатели доставяни за БРМ

Гуми доставяни за БРМ

Победи на БРМ във Формула 1 

Конструктори от Формула 1
Автомобилен спорт във Великобритания